Álora, een Spaanse gemeente
 Alora (geslacht), een slakkengeslacht
 Alora Records, een Belgische muziekuitgeverij